Hawaiʻi Ponoʻī (, ) és l'himne nacional de Hawaii. L'era durant el Regne de Hawaii al final del  i no ha deixat de ser-ho d'ençà que el van annexar els Estats Units d'Amèrica el 1898.

Història 
Les paraules van ser escrites el 1874 pel rei David Kalākaua i la melodia, composta pel capità Henri Berger, aleshores director de banda del rei. Hawaiʻi Ponoʻī és un dels himnes nacionals del Regne de Hawaiʻi i va ser el de la República de Hawaii.

Va ser adoptat com a himne nacional el 1876, precedit per He Mele Lāhui Hawaiʻi de Lili'uokalani. Va ser incorporat pel Territory de Hawaii abans d'esdevenir el símbol estatal mitjançant un acte de la Legislatura de l'Estat de Hawaii el 1967. La melodia té reminiscències de God Save the King i l'himen prussià Heil dir im Siegerkranz. Hawaiʻi Ponoʻī és sovint cantat a esdeveniments esportius a Hawaii, tot just en acabat l'himne nacional dels Estats Units.

Lletra

Referències

Bibliografia 
 Huapala ~ Hawaiian Music and Hula Archives ~ recording of melody available at website

Cultura de Hawaii
Himnes nacionals